Marcello Crescenzi (1500–1552) – włoski kardynał
 Marcello Crescenzi (1694–1768) – włoski kardynał